«Фьёльнир» () — исландский футбольный клуб из Рейкьявика. Наивысшим достижением клуба является первое место в Первой лиге Исландии и последующий выход в Избранную лигу.

Основан в 1988 году как УМФГ ().

Домашний стадион — «Экстра вётлюр», расположенный в Рейкьявике в районе Графарвогюр.

Достижения 
 Победитель Первой лиги Исландии (1): 2013

Известные игроки 
Альвред Финнбогасон

Ссылки 
 Официальный сайт 

Футбольные клубы Исландии
Спортивные клубы Рейкьявика